Schakelketting (werktuigbouwkunde), verouderde benaming voor een keten of ketting
 Raaks (straat), een straat in het centrum van Haarlem
 Raaksbrug, een brug in Haarlem
 Raaksje, een straat in het centrum van Alkmaar
 Raakskwartier of Raaks, een nieuwbouwproject in het centrum van Haarlem
 Raakstorens of Raakspoort, een voormalige waterpoort in Haarlem